Ein Ticket oder Billett ist:

 eine Eintrittskarte für eine Veranstaltung
 eine Fahrkarte für öffentliche Verkehrsmittel
 Ticket (Luftfahrt), ein Flugschein für einen Linien- oder Charterflug 
 eine Kurkarte
 ein Teilnahmeschein beim Lotto im englischen Sprachraum
 ein umgangssprachlicher Begriff für ein mit Drogen beträufeltes Blatt Papier, siehe Blotter (Drogenkonsum)
 eine Kundenanfrage in einem Trouble-Ticket-System, siehe Issue-Tracking-System
 ein Strafzettel für straßenverkehrsordnungswidriges Parken (Falschparken) Verwarnung (Recht)
 ein temporärer Schlüssel zum Zugriff auf gesicherte Computersysteme, siehe Kerberos (Informatik)
 ein sozialwissenschaftliches Konzept aus der Aufsatzsammlung „Dialektik der Aufklärung“ 

Ticket ist enthalten in:

 Ticket Fees, siehe Broker
 E-Ticket, Elektronisches Ticket

Siehe auch:

 Ticket to Ride